El Danto es una parroquia que pertenece al Municipio Lagunillas en el estado Zulia, Venezuela.

Parroquia El Danto 

La Parroquia El Danto fue creada el 5 de marzo de 2009, por el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Dicha parroquia está conformada por la población de "El Danto" y ocupa parte del territorio que previamente pertenecía a la Parroquia Alonso de Ojeda. La Parroquia El Danto inició su existencia oficialmente en el año 2010 cuando fueron elegidas sus autoridades correspondientes: concejales y miembros de juntas parroquiales.

Los dos principales centros poblados de la Parroquia son el sector "El Danto" y el Complejo Habitacional "Fabricio Ojeda", este último el de mayor población, con unos 40.000 habitantes, según estimaciones realizadas durante el año 2018.

Ubicación 

El ámbito geográfico de la Parroquia El Danto es: por el Norte: Carretera L por el Sur: Carretera U, por el Este: Carretera Lara - Zulia, y  por el Oeste: La Avenida 61.

Zona residencial 

El Danto es un pueblo que ha crecido junto a la carretera Lara - Zulia, tiene varios sectores, tiene su propia iglesia, escuela, y demás servicios. La comunidad todavía lucha por obtener una mejor calidad de vida. Recientemente se ha construido un desarrollo habitacional del lado Oeste de la carretera Lara - Zulia (Parroquia Alonso de Ojeda), entre la Av 84 y esta y entre la M y la N conocido como Ciudad Urdaneta.
También se cuenta con el Complejo Habitacional "Fabricio Ojeda", un gigantesco urbanismo,  ubicado en la Carretera Lara - Zulia con Carretera "U",  detrás de la Estación de Servicios "El Cordobés".

Sectores

 Colinas de El Danto
 Urbanización Ciudad Urdaneta
 Urbanización Rancho Bello
 Barrio San Benito
 Barrio Escondido
 Octaviano Yepez I
 Octaviano Yepez II
 Fondur Villa urdaneta I
 Fondur Villa urdaneta II
 Fondur Villa urdaneta III
 Francisco de Miranda
 Antonio jose de sucre I
 Antonio jose de sucre II
 Alba del jabillo
 virgen del carmen
 Divina pastora
 Mano de Dios
 23 de Enero
 Santa cruz del danto
 Danto I
 DantoII
 Marcos Marín
 12 de octubre
 Fortaleza Socialista
 El Renacer de los Indios
 Napulain Maleiwa Waman
 Complejo Habitacional Fabricio Ojeda

Vialidad y transporte 

Las vías del Danto se encuentran en perfecto estado excepto algunos ocupaciones (Invasiones) más nuevas las cuales son de tierra. La línea El Danto conecta Ciudad Ojeda con esta población, pasa por la plaza Alonso de Ojeda, la Av 41 y de allí sigue hasta el Danto y El Menito.

Medios de Comunicación Más Relevantes de la Parroquia El Danto.
Urdaneta TV
Periódico La "Voz del Danto" Sitio Web: https://web.archive.org/web/20131003084256/http://periodicolavozdeldanto.blogspot.com/  Sitio suministrado por el autor Original. Teléfono de contacto: 04266674766

Referencias 

 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

El Danto
Localidades del estado Zulia